Limonar kan syfta på:

Kuba 

 Limonar (kommun), Matanzas, 
 Limonar, Kuba,

Mexiko 

 Limonar, Mexiko, Quintana Roo, Othón P. Blanco,